Кубу:

 Кубу — народ в Индонезии;
 Кубу — язык одноимённого народа;
  — историческое государство на территории современной Индонезии;
  — район в округе Кубу-Райя, Индонезия.
  — район в округе Карангасем, Индонезия.
  — остров в Макгадикгади, Ботсвана;
  — кенийский герой освободительной войны против английского владычества.

См. также 
  — округ в провинции Западный Калимантан, Индонезия.